Teropody (Theropoda) – podrząd dinozaurów z rzędu dinozaurów gadziomiednicznych (Saurischia); nazwa theropod oznacza stopa bestii.

Teropody były dwunożne i w większości mięsożerne (drapieżniki i padlinożercy). Poruszały się w postawie półwyprostowanej. Kończyny tylne długie, silnie umięśnione, z podudziem dłuższym od uda, dzięki którym potrafiły szybko biegać. Kończyny tylne były o 2/3 dłuższe od przednich i posiadały do trzech palców. Kończyny przednie zakończone chwytnymi palcami (ich liczba była zredukowana: 1–4) z pazurami. Posiadały również długi ogon, który ułatwiał im szybką pogoń za ofiarą. Duże oczy wskazują na bardzo dobry wzrok. Zęby ostre, sztyletowate, bocznie spłaszczone, z ząbkowanymi krawędziami. Niektóre utraciły zęby na rzecz dzioba kostnego, otoczonego warstwą rogową. Mięśnie szczęk dobrze rozwinięte. Niektóre teropody (gł. maniraptory) były opierzone. Ich wielkość była różna, od maluchów wielkości kurczaka (epidendrozaur, skansoriopteryks) do kilkunastometrowych olbrzymów (np. giganotozaur, karcharodontozaur, spinozaur).

Do najstarszych i najprymitywniejszych teropodów należą eoraptor i herrerazaury. Żyły od późnego triasu do końca kredy, Ich skamieniałości znajdowano na wszystkich kontynentach. Jedna z ich linii, ptaki, przetrwała jednak do dzisiaj.

Klasyfikacja 
Wśród teropodów wyróżniane są trzy główne grupy: celofyzoidy (Coelophysoidea), np. celofyz; ceratozaury (Ceratosauria), np. ceratozaur czy karnotaur oraz tetanury (Tetanurae), np. allozaur, welociraptor czy tyranozaur.

Podrząd teropody (Theropoda)
 ?rodzaj Eoraptor
 ?infrarząd Herrerasauria
 neoteropody (Neotheropoda)
 nadrodzina Coelophysoidea
 awerostry (Averostra)
 ceratozaury (Ceratosauria)
 nadrodzina: abelizauroidy (Abelisauroidea)
 nadrodzina: neoceratozaury (Neoceratosauria)
 tetanury (Tetanurae)
 nadrodzina Megalosauroidea
 rodzina Megalosauridae
 rodzina Spinosauridae
 Avetheropoda
 karnozaury (Carnosauria)
 nadrodzina Allosauroidea
 rodzina allozaury (Allosauridae)
 rodzina sinraptory (Sinraptoridae)
 rodzina karcharodontozaury (Carcharodontosauridae)
 rodzina Neovenatoridae
 celurozaury (Coelurosauria)
 rodzina Coeluridae
 rodzina Compsognathidae
 nadrodzina tyranozauroidy (Tyrannosauroidea)
 rodzina tyranozaury (Tyrannosauridae)
 Maniraptoriformes
 ornitomimozaury
 rodzina garudimimy (Garudimimidae)
 rodzina harpymimidy (Harpymimidae)
 rodzina deinocheiry (Deinocheiridae)
 rodzina ornitomimy (Ornithomimidae)
 maniraptory
 terizinozauroidy
 rodzina terizinozaury (Therizinosauridae)
 Pennaraptora
 owiraptorozaury
 rodzina awimimy (Avimimidae)
 rodzina kaudipteryksy (Caudipteridae)
 rodzina cenagnaty (Caenagnathidae)
 rodzina owiraptory (Oviraptoridae)
 Paraves
 rodzina troodony (Troodontidae)
 rodzina dromeozaury (Dromaeosauridae)
 rodzina Scansoriopterygidae
 ptaki (Aves)
 archeopteryksokształtne (Archeopterygiformes)
 rodzina archeopteryksy (Archeopterygidae)

Filogeneza 

Kladogram teropodów według Weishampela i in., 2004.

Przypisy